Csehország
 Jiřice, település a Nymburki járásban
 Jiřice, település a Pelhřimovi járásban
 Jiřice u Miroslavi, település a Znojmói járásban
 Jiřice u Moravských Budějovic, település a Znojmói járásban